Die Abkürzung DBAG steht für die Unternehmen:

 Deutsche Bahn AG
 Deutsche Börse AG
 Deutsche Beteiligungs AG
ehemals:
 Daimler-Benz AG

Die Abkürzung DbAG steht für:

 Dienstbeschädigungsausgleichsgesetz

DBAG